Herut
 Cherut (gazeta)
 Cherut (moszaw)